Bystra oder Bystrá steht für folgende geographischen Objekte:

Orte in Polen:
 Bystra, Ortsteil von Gorlice (Landgemeinde), Woiwodschaft Kleinpolen
 Bystra, Ortsteil von Pruszcz Gdański (Landgemeinde), Woiwodschaft Pommern
 Bystra (Wilkowice), Ortsteil der Gemeinde Wilkowice, Woiwodschaft Schlesien
 Bystra (Radziechowy-Wieprz), Ortsteil der Gemeinde Radziechowy-Wieprz, Woiwodschaft Schlesien
 Bystra (Goleniów), Ortsteil der Gemeinde Goleniów, Woiwodschaft Westpommern
 Bystra (Szczytna), Ortsteil von Szczytna, Powiat Kłodzki
 Bystra Podhalańska (früher Bystra), Ort in der Gmina Bystra-Sidzina, Woiwodschaft Kleinpolen

Orte in der Slowakei:
 Bystrá (Brezno), Gemeinde im Okres Brezno, Banskobystrický kraj
 Bystrá (Stropkov), Gemeinde im Okres Stropkov, Prešovský kraj

Orte in Tschechien:
 Bystrá u Humpolce, Gemeinde im Okres Pelhřimov
 Bystrá nad Jizerou (Bistra an der Iser), Gemeinde im Okres Semily
 Bystrá, Ortsteil von Řečice u Humpolce, Okres Pelhřimov
 Bystrá, Ortsteil von Šimonovice, Okres Liberec
 Bystrá, Wüstung auf dem Gebiet von Vyšší Brod, Okres Český Krumlov

Berge:
 Bystrá (Berg) in der Tatra, Žilinský kraj, Slowakei

Flüsse:
 Bystra (Metuje), linker Nebenfluss der Metuje in Polen und Tschechien
 Bystra (Dunajec), Quellfluss des Biały Dunajec (Dunajec) in Polen
 Bystrý potok (Lubina), rechter Nebenfluss der Lubina in Tschechien